Umberto I Biancamano – capostipite di Casa Savoia
Conte Biancamano – transatlantico battezzato così in onore di Umberto I Biancamano